Beck Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beck Lake (Alaska)
 Beck Lake (Illinois)
 Beck Lake (Indiana)
 Beck Lake (Kalifornien)
 Beck Lake (Michigan)
 Beck Lake (Minnesota)
 Beck Lake (Nebraska)
 Beck Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Becks Lake